Arnäs kan syfta på:
 Arnäs socken – socken i Ångermanland
 Arnäs landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län
 Arnäs församling – en församling i Härnösands stift
 Arnäs kyrka – församlingskyrka i Arnäs församling
 Arnäs distrikt – ett distrikt i Örnsköldsviks kommun
 Arnäs (friherreskap) – ett friherreskap i Attmars socken, Indals socken, Stöde socken och Arnäs socken
 Arnäs, Luvia – en by i Luvia i Finland

Se även
 Aranäs – en medeltida stormansborg i Västergötland
 Arnäsvall – kyrkbyn i Arnäs socken